Anna and the King of Siam – titolo originale del romanzo Anna e il re (1944)
Anna and the King of Siam – titolo originale del film Anna e il re del Siam (1946)